Гологузово — название населённых пунктов в России:
 Гологузово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Гологузово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Гологузово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.